«Медуза» — картина итальянского художника Караваджо, выполненная в двух вариантах маслом на холсте, предназначенном для натягивания на деревянный парадный щит. Первый вариант датируется примерно 1597 годом, второй — 1597—1598.

Картина заказана кардиналом Франческо Дель Монте для подношения в дар Фердинанду I, великому герцогу Тосканскому. Более известен второй вариант картины, хранящийся в настоящее время в галерее Уффици. Подлинность первой версии, находящейся сейчас в частной коллекции, не была установлена вплоть до XXI века, пока не прошла экспертизу средствами рентгенофлуоресцентного анализа. Также было подтверждено, что этот вариант, известный как «Медуза Муртола» (по имени генуэзского поэта Гаспаре Муртола, видевшего картину в мастерской Караваджо в 1600 году), был создан раньше холста, подаренного Фердинанду I. «Медуза Муртола» имеет размеры 48 х 55 см и подписана «Michel A F» ( — Микеланджело сделал), по первому имени художника. Второй вариант, размером 60 х 55 см, не подписан.

«Медуза» известна не только экспрессивно-угрожающим выражением лица персонажа древнегреческих мифов, но и крайне сложной техникой, которую должен был использовать Караваджо для создания двух портретов на выпуклой поверхности щита.

Картины Караваджо
Картины XVI века
Картины по сюжетам греко-римской мифологии
Картины из собрания галереи Уффици
Горгона Медуза